Barr Castle ist der Name folgender Burgen in Schottland, Vereinigtes Königreich:

 Barr Castle (East Ayrshire) in Galston
 Barr Castle (Renfrewshire) in Lochwinnoch